Curley steht für:

 Curley, französische Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Curley (Name), Familienname und männlicher Vorname

im NRHP gelistete Objekte:
 Curley School, in Ajo, Arizona, ID-Nr. 07001464
 Curley’s Distillery, in Nicholasville, Kentucky, ID-Nr. 80004724

Siehe auch:
 Curly